Donald Ferguson est un nom pouvant désigner:

Donald Ferguson (1839-1909), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 (1921-1985), coureur cycliste américain
 (né en 1960), administrateur américain

Voir aussi

Ferguson, Donald